Demons & Wizards – zespół powermetalowy
 Demons and Wizards – pierwszy album zespołu Demons & Wizards

Zobacz też